Oliveros puede referirse:

Antroponimia
 Caballero Oliveros, pseudónimo de Juana García, dama de Arintero;
 Oliveros, apellido;
Literatura
 Oliveros, personaje imaginario del Cantar de Roldán;
Localidades y divisiones administrativas
 Oliveros, localidad de la Argentina;
 Oliveros, barrio de Almería, España;
 Oliveros, barrio de Málaga, España;
 Oliveros, Ceclavín, España;